La phase finale du  championnat d'Europe de volley-ball féminin des petits États a eu lieu en juin 2013  à Cospicua (Malte).

Équipes présentes

Phase de poules

Groupe A 

|}

|}

Groupe B 

|}

|}

Phase finale

Équipes présentes 
(Organisateur)
 ( A)
 ( A)
 ( B)
 ( B)

Matchs 

|}

|}

Classement final

Distinctions individuelles 
MVP : 
Meilleur marqueuse : 
Meilleur passeuse : 
Meilleur attaquante : 
Meilleur serveuse : 
Meilleur réceptionneuse : 
Meilleur libéro :

Liens internes

Liens externes 

Europe 2013
Europe féminin des petits États
2013 à Malte
Événement sportif international à Malte
Volley-ball à Malte